John O'Neil (rugbyspeler) (1898-1950), Amerikaans rugbyspeler
 John O'Neil (voetballer) (1971), Schots voetballer